Ulco steht für:

 Ulco (Südafrika), Ort in der Gemeinde Dikgatlong, Distrikt Frances Baard, Provinz Nordkap, Südafrika

ULCO steht für:

 Université du Littoral Côte d’Opale, Universität in der Region Hauts-de-France, Frankreich

Siehe auch:
 Ulcot

Abkürzung